Франс Роберт Ян ван дер Хоек (; более известный под псевдонимом Роберто Вандер (); род. , Ларен, Нидерланды) — известный латиноамериканский и мексиканский актёр и певец голландского происхождения.

Биография 
Родился  года в нидерландской общине Ларен (провинция Северная Голландия), вырос в Уругвае. Актёр имеет сразу 4 гражданства — Аргентины, Бразилии и Мексики и Уругвая. За время работы в сериалах, снимался в год сразу в нескольких странах, но мексиканскому кинематографу он уделял очень много времени. В 1980 году актёр впервые приехал со своими эстрадными гастролями в Мексику, где и записал свой первый сольный альбом. Успех гастролей был ошеломляющим, и тогда он был зачислен в актёрский штат телекомпании Televisa, где в 1989 году он получил свою лучшую роль — роль адвоката Рафаэля Идальго в культовом мексиканском сериале «Просто Мария». Героя полюбили телезрители от мала до велика. В России он известен как актёр сериалов «Просто Мария» (адвокат Рафаэль Идальго), «Перекрёстки» (Амброзио) и «Страсти по Саломее» (Маурисио Вальдивия).

Дискография 
 1980 - En la esquina del café
 1988 - Roberto Vander
 1990 - María Sola

Фильмография

Сериалы телекомпании  Televisa (Мексика) 
 1987 — Виктория — Рай.
 1989 — Просто Мария — Адвокат Рафаэль Идальго (дубляж — Юрий Меншагин).
 1994 — Перекрёстки — Амброзио.
 2001 — Страсти по Саломее — Маурисио Вальдивия (душевнобольной злодей).
 2003 — Мариана не придёт — Анхель.
 2004 — Руби — Артуро де ла Фуэнте.

Сериалы студии America Prodicciones (Перу) 
 1999 — Милагрос — Бенджамин Муньос, граф Сантана дель Сол.

Сериалы студии Venevision international (Венесуэла) 
 2009 — Пекадора — Каллетано.
 2012 — Талисман — сериал в производстве.

Сериалы студии Telemundo (США) 
 2011 — Наследники дель Монте — Эмилио дель Монте (Пабло Гонсалес).
 2013 — Запретная Страсть — Ариэль Пиамонте.

Ссылки 
 
 Роберто Вандер на сайте КиноПоиск
 Роберто Вандер на сайте alma-latina

Артисты, известные под псевдонимами